Johann Rudolf Wettstein ist der Name folgender Personen:
* Johann Rudolf Wettstein (Politiker) (1594–1666), Schweizer Politiker
 Johann Rudolf Wettstein (Theologe) (1614–1684), Schweizer Theologe und Bibliothekar
 Johann Rudolf Wettstein (Philologe) (1647–1711), Schweizer Philologe und Theologe